Fluh es un topónimo femenino del alemán que significa roca o pared de roca.

Montañas

Alemania
 Wutachflühen

Suiza
 Belchenflue
 Wandflue

Localidades

Suiza
 Flüelen
 Flühli
 Flüeli-Ranft
 Hofstetten-Flüh
 Isenfluh, barrio de Lauterbrunnen
 Lützelflüh
 Rothenfluh
 Rüdtligen-Alchenflüh
 Zurflüh, nombre alemán de La Roche

Infraestructura
 Castillo Uf der Flüe en Naters, Suiza.

Apellido refiriendo al hogar
 von Flüe: Nicolás de Flüe

Referencias

Toponimia
Términos de geografía